Абулафия (Abulafia):

 Абулафия (, ивр. ‏אבולעפיה‏) — родовая фамилия испанских евреев.
 Абулафия, Авраам (1240—1291) — испанский мыслитель и каббалист.
 Абулафия, Самуил Галеви (Аллави, ок. 1320—1360) — испанский финансист, королевский казначей.
  (1234 — после 1304) — испанский талмудист и каббалист.
 Абулафия, Хаим (1660—1744) — раввин, организатор восстановления города Тиверия.

Примечания